Груша 'Рогнеда' — позднелетний, скороплодный сорт груши российской селекции.

Включён в Госреестр по Центральному региону. Сорт распространён в Московской области.

Характеристика сорта 
Деревья средней силы роста, крона округло-овальная или широкопирамидальная, редкая (по другим данным густая и компактная). Пробудимость почек сильная, побегообразовательная способность слабая. Плодоносит, в основном, на молодых кольчатках.

Побеги коленчатые, слабоизогнутые, зеленовато-бурые, с тёмно-фиолетовым «загаром». Чечевички малочисленные, удлиненные. Почки коротко-конусовидные, полуприжатые.

Листья среднего размера, обратнояйцевидный, зазубренность края пильчатая с одиночными зубцами. Длина и толщина черешка средние, прилистники мелкие.

Плоды средние по величине (около 120 г), округлой, реже плоскоокруглой или широкоромбической формы. Поверхность гладкая, блестящая. Кожица средней толщины и средней плотности, светло-желтая, иногда на отдельных плодах наблюдается слабый размытый румянец красного цвета. Воронка и блюдце узкие, мелкие. Чашечка полуоткрытая. Плодоножка короткая, толстая.

Мякоть бежево-белая, средней плотности, сочная, немного маслянистая, хорошего сладкого вкуса с сильным мускатным ароматом. Привлекательность и вкус плодов оцениваются на 4,1—4,2 балла. Химический состав плодов: 13,7 % сухих веществ, 7,5 % сумма сахаров, 0,15 % сумма кислот.

В культуре 
В условиях Москвы плоды созревают во второй-третьей декаде августа, требуют непродолжительного дозаривания. Период потребления плодов: конец августа – начало сентября. В холодильнике плоды хранятся до 2 месяцев.

Сорт скороплодный. Привитые растения начинают плодоносить на 3—4 год жизни. Плодоношение обильное, резко периодичное. Средняя урожайность 140,5 ц/га.

Зимостойкость высокая. Груша 'Рогнеда' имеет высокую устойчивость к парше и плодовой гнили.

Достоинства сорта: высокие зимостойкость, урожайность и комплексная устойчивость к болезням, скороплодность, хорошие потребительские качества плодов. .

Недостатки сорта: периодичность плодоношения, осыпаемость плодов при созревании.

Происхождение

Примечания 

Рогнеда